Лісок — населені пункти в Україні та Білорусі.

Села:
 Лісок — Львівська область, Золочівський район
 Лісок — Львівська область, Яворівський район
Місцевість:
 Лісок — селище в Подільському районі Полтави

Села:
 Лісок — Берестейська область, Кам'янецький район, Рясненська сільська рада
 Лісок — Гомельська область, Хойницький район, Стреличевська сільська рада